Ludwik Ferdynand (II) Pruski, niem. Louis Ferdinand Victor Eduard Adalbert Michael Hubertus Prinz von Preußen (ur. 9 listopada 1907 w Poczdamie; zm. 25 września 1994 w Bremie) – książę Prus, głowa rodu Hohenzollern od 1951 do 1994.

Życiorys 
Był drugim synem kronprinza Wilhelma, następcy tronu Niemiec i Prus, i jego żony Cecylii Mecklenburg-Schwerin. Był ulubionym wnukiem cesarza Wilhelma II, który chętnie wysłuchiwał jego opowieści o podróży do Stanów Zjednoczonych i zwierzeń o związku z francuską aktorką,  Lili Damitą. Po powrocie do Niemiec młody książę uporządkował swoje życie.

Pretendentem do tronu cesarskiego został, gdy jego starszy brat Wilhelm zawarł małżeństwo morganatyczne. Sam starał się zachować to, co pozostało z dobrego imienia Hohenzollernów. W roku 1938 poślubił Kirę Kiriłłowną, wielką księżną Rosji (córkę wielkiego księcia Cyryla, pretendenta do tronu Romanowów, i Wiktorii Melity, księżniczki brytyjskiej). Do ślubu włożył mundur Luftwaffe, z którego nakazał zdjąć swastyki. Z Kirą doczekał się siedmiorga dzieci:
 księcia Fryderyka Wilhelma (ur. 10 lutego 1939, zm. 29 listopada 2015), który zrzekł się pretensji do tronu
 ∞ Waltraud Freytag (rozwód)
 ∞ Ehrengard von Reden (rozwód)
 ∞ Sibylle Kretschmer
 księcia Michała (ur. 22 marca 1940, zm. 3 kwietnia 2014), który zrzekł się pretensji do tronu
 ∞ Jutta Jorn (rozwód)
 ∞ Brigitte von Dallwitz-Wegner (1939-2016) 
 księżniczkę Marię-Cecylię Kirę Wiktorię Luizę (ur. 28 maja 1942)
 ∞ Fryderyk August, książę Oldenburga (rozwód)
 księżniczkę Kirę Augustę Wiktorię Fryderykę (ur. 27 czerwca 1943; zm. 10 stycznia 2004)
 ∞ Thomas Frank Liepsner (rozwód)
 księcia Ludwika Ferdynanda Oskara Krystiana (ur. 25 sierpnia 1944; zm. 11 lipca 1977)
 ∞ Donata Emma, hrabianka zu Castell-Rüdenhausen (ur. 1950, zm. 2015)
 księcia Chrystiana Zygmunta (ur. 14 marca 1946)
 ∞ Nina Helene Lydia Alexandra zu Reventlow 
 księżniczkę Ksenię (ur. 9 grudnia 1949; zm. 18 stycznia 1992)
 ∞ Per-Edvard Lithander (rozwód)
 
Ludwik był wielkim wrogiem nazizmu. Począwszy od roku 1950 dzielił czas pomiędzy domy w Berlinie i Bremie. Podejmując się misji zagranicznych, usilnie działał na rzecz swojego kraju, mając zawsze u boku żonę Kirę. Umarł w 1994 roku.

Z jego synów tylko Ludwik Ferdynand (III) zawarł małżeństwo równe stanem (z osobą z suwerennego rodu), a więc Ludwik Ferdynand II mianował swym następcą Jerzego Fryderyka (syna Ludwika Ferdynanda), co zaskarżył w sądzie Fryderyk Wilhelm (najstarszy syn Ludwika Ferdynanda).

Hohenzollernowie
Urodzeni w 1907
Zmarli w 1994
Odznaczeni Orderem Gryfa
Odznaczeni Orderem Orła Czarnego
Ludzie urodzeni w Poczdamie